Варша́вская улица — название улиц по столице Польши в различных населённых пунктах государств бывшего СССР и других странах.

Россия 
 Варшавская улица — улица в Екатеринбурге.
 Варшавская улица — улица в городе Казани.
 Варшавская улица — улица в Липецке (Дачный).
 Варшавская улица — улица в Новосибирске.
 Варшавская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Варшавская улица — улица в Днепре.
 Варшавская улица — улица в Донецке.
 Варшавская улица — улица в городе Львове.
 Варшавская улица — улица в Черновцах.

Германия 
 Варшавская улица — улица и станция метро в Берлине.

См. также 
 Варшавская (станция метро)
 Варшавская площадь (Санкт-Петербург)
 Варшавский мост (Санкт-Петербург)
 Варшавское шоссе